Eulengraben ist ein Gewässer- und Talnamen:

 Eulengraben (Fränkische Rezat), linkes Bachtal zur Fränkischen Rezat gegenüber Wasserzell, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Eulengraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars nach Sulzau, Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Eulengraben (Schaukelgraben), rechter Zufluss des Schaukelgrabens bei Liebertwolkwitz, kreisfreies Leipzig, Sachsen
 Eulengraben, Ober- und Mittellaufname des Töbelebachs, rechter Zufluss des Hochrheins bei Altenburg, Gemeinde Jestetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Eulengraben (Wetter), linker Zufluss der Wetter vor Laubach, Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Eulegraben
 Eulenbach